

Міннеола — місто, штат Флорида
 Міннеола — місто, штат Канзас

Див. також 
 Мінеола